Вулиця Канатна — назва вулиць в деяких містах України
 Вулиця Канатна — вулиця в Дніпрі
 Вулиця Канатна — вулиця в Одесі
 Вулиця Канатна — вулиця в Херсоні

Вулиці в Україні